Point blanc est une expression du langage commun qui désigne, selon le domaine :
 un type de maladie bénigne de la peau, le comédon fermé ;
 une maladie des poissons, lichtyophthiriose ;
 En photographie et en infographie, les coordonnées colorimétriques du blanc d'une image, dépendant le plus souvent de lilluminant.